Brasília tem dois hinos: o oficial e um popular mais conhecido:
 Hino Oficial de Brasília
 Hino Popular de Brasília

Desambiguação